Murex (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Muricidae
 Murex (nom vernaculaire), un nom vernaculaire donné à certains mollusques, notamment ceux dont on extrayait la pourpre dans l'Antiquité
 Murex (entreprise éditrice de logiciels pour la finance), un éditeur de progiciels financiers
 Murex (entreprise britannique), une entreprise de service aux entreprises métallurgiques britannique défunte ayant fait partie du FT 30, l'ancêtre de l'indice boursier britannique FTSE 100
 Murex (société horlogère), une entreprise suisse (voir Liste de sociétés horlogères)
 SS Murex, le premier navire pétrolier à franchir le Canal de Suez
 Murex, une œuvre de l'artiste Arman, fait en 1967 et exposée au Musée d'Art Moderne à Paris
 Murex d'or, une cérémonie qui se tient annuellement au Liban de remise de prix à des artistes du monde de la musique produits dans le monde arabophone et du reste du monde lors de l'année écoulée